Die 9. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  9. Division (Deutsches Kaiserreich)
  9. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  9. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  212. Infanterie-Division (9. Königlich Sächsische)
  9. Königlich Bayerische Reserve-Division
  9. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  9. Volksgrenadier-Division (Wehrmacht)
  9. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  9. Luftwaffen-Felddivision
  9. Schützendivision (Sowjetunion), 1943 in Sewastopol
  9th (Scottish) Division (Erster Weltkrieg)
  9th (Highland) Infantry Division (Zweiter Weltkrieg)
  9th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  9th Division (Australien), 1940–1946
  9. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  9. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  9. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  9. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  9. Infanterietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  9e division d’infanterie coloniale (9. Kolonial-Infanterie-Division Frankreichs)
  9th Division (Singapur)
  9th (Secunderabad) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte 
  9th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1940 in Britisch-Indien aufgestellt und 1942 vernichtet wurde
  9. Infanterie-Division „Pasubio“, von 1939 bis 1943 aktiv 
  9. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  Gebirgsdivision 9 der Schweizer Armee

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  9. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)

Kavallerie-Verbände 
  9. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)

Gepanzerte Verbände

Fliegende Verbände 
  9. Flieger-Division (Wehrmacht)
  9. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  9. Flak-Division (Wehrmacht)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern